Bundesliga 2008/2009, 43. rozgrywki o tytuł mistrza Niemiec zostały poprzedzone meczem o Superpuchar Niemiec pomiędzy THW Kiel a HSV Hamburg. Mecz odbył się 30 sierpnia 2008 roku w Monachium, THW Kiel pokonał HSV Hamburg 33:28. W sezonie 2008/2009 uczestniczyło 18 drużyn. Rozgrywki ligowe zostały zainaugurowane 2 września 2008 roku przez drużyny Frisch Auf Göppingen i VfL Gummersbach. Zakończyły się z dniem 6 czerwca 2009. Mistrzem Niemiec została drużyna THW Kiel. Do 2. Bundesligi spadły: Stralsunder HV i TUSEM Essen. MVP sezonu wybrano Francuza Thierrego Omeyera z THW Kiel.

Uczestnicy 
 THW Kiel
 TBV Lemgo
 HSV Hamburg
 HBW Balingen-Weilstetten
 Füchse Berlin
 TUSEM Essen
 SG Flensburg-Handewitt
 Frisch Auf! Göppingen
 TV Grosswallstadt
 VfL Gummersbach
 SC Magdeburg
 MT Melsungen
 TSV GWD Minden
 Stralsunder HV
 HSG Nordhorn-Lingen
 Rhein-Neckar Löwen
 HSG Wetzlar
 TSV Bayer Dormagen

Superpuchar Niemiec  
30 sierpnia 2008(Monachium)

Rozgrywki

1 Kolejka 
2 września 2008

3 września 2008

2 Kolejka 
6 września 2008

7 września 2008

6 grudnia 2008

3 Kolejka 
9 września 2008

10 września 2008

4 Kolejka 
13 września 2008

14 września 2008

17 września 2008

3 grudnia 2008

5 Kolejka 
16 września 2008

17 września 2008

20 września 2008

21 września 2008

6 Kolejka 
27 września 2008

30 września 2008

7 Kolejka 
3 października 2008

4 października 2008

5 października 2008

4 listopada 2008

23 grudnia 2008

8 Kolejka 
7 października 2008

8 października 2008

10 października 2008

11 października 2008

12 października 2008

9 Kolejka 
14 października 2008

17 października 2008

18 października 2008

19 października 2008

10 Kolejka 
25 października 2008

26 października 2008

11 Kolejka 
4 listopada 2008

6 listopada 2008

8 listopada 2008

9 listopada 2008

12 Kolejka 
12 listopada 2008

14 listopada 2008

15 listopada 2008

16 listopada 2008

19 listopada 2008

13 Kolejka 
12 listopada 2008

19 listopada 2008

22 listopada 2008

23 listopada 2008

3 grudnia 2008

23 grudnia 2008

14 Kolejka 
13 września 2008

5 grudnia 2008

6 grudnia 2008

7 grudnia 2008

23 grudnia 2008

15 Kolejka 
11 listopada 2008

9 grudnia 2008

10 grudnia 2008

16 Kolejka 
3 grudnia 2008

13 grudnia 2008

14 grudnia 2008

17 Kolejka 
20 grudnia 2008

18 Kolejka 
27 grudnia 2008

28 grudnia 2008

19 Kolejka 
7 lutego 2009

8 lutego 2009

14 kwietnia 2009

20 Kolejka 
10 lutego 2009

11 lutego 2009

12 lutego 2009

14 lutego 2009

15 lutego 2009

21 Kolejka 
17 lutego 2009

18 lutego 2009

20 lutego 2009

21 lutego 2009

22 lutego 2009

11 marca 2009

22 Kolejka 
24 lutego 2009

25 lutego 2009

27 lutego 2009

28 lutego 2009

23 Kolejka 
3 marca 2009

4 marca 2009

7 marca 2009

25 kwietnia 2009

24 Kolejka 
13 marca 2009

14 marca 2009

15 marca 2009

25 Kolejka 
25 marca 2009

28 marca 2009

29 marca 2009

8 kwietnia 2009

26 Kolejka 
1 kwietnia 2009

3 kwietnia 2009

4 kwietnia 2009

8 kwietnia 2009

10 kwietnia 2009

27 Kolejka 
11 kwietnia 2009

12 kwietnia 2009

15 kwietnia 2009

28 Kolejka 
17 kwietnia 2009

18 kwietnia 2009

19 kwietnia 2009

29 Kolejka 
10 marca 2009

21 kwietnia 2009

22 kwietnia 2009

25 kwietnia 2009

30 Kolejka 
1 kwietnia 2009

1 maja 2009

2 maja 2009

3 maja 2009

5 maja 2009

6 maja 2009

31 Kolejka 
12 maja 2009

15 maja 2009

16 maja 2009

32 Kolejka 
19 maja 2009

20 maja 2009

22 maja 2009

23 maja 2009

24 maja 2009

33 Kolejka 
30 maja 2009

2 czerwca 2009

3 czerwca 2009

34 Kolejka 
6 czerwca 2009

Mistrzem Niemiec została drużyna THW Kiel

Tabela 

stan na 6 czerwca 2009
 HSG Nordhorn, za kłopoty z licencją w sezonie 2007/2008, 23 maja 2008 został ukarany przez Komisję do spraw licencji i rozpoczął sezon 2008/2009 ze stratą 4 pkt.

All Star Game  
7 czerwca 2009 Berlin

W meczu gwiazd wystąpił reprezentant Polski – Bartłomiej Jaszka.

Najlepsi strzelcy 
Tytuł króla strzelców zdobył grek Savas Karipidis z MT Melsungen, w 34 meczach zdobył 282 bramki, w tym 116 z rzutów karnych.

Najlepsi bramkarze 
Najlepszym bramkarzem został Francuz Thierry Omeyer z THW Kiel, który w 33 meczach obronił 883 rzuty, co średnio na mecz daje 14,63.

Inne 
W sezonie 2008/2009 w Bundeslidze występowali także polscy piłkarze ręczni:
 Piotr Przybecki – HSG Nordhorn
 Adam Weiner – Frisch Auf! Göppingen
 Paweł Orzłowski – MT Melsungen
 Michał Kubisztal – Füchse Berlin
 Bartłomiej Jaszka – Füchse Berlin
 Mirosław Gudz – Stralsunder HV
 Marcin Lijewski – HSV Hamburg
 Krzysztof Lijewski – HSV Hamburg
 Grzegorz Tkaczyk – Rhein-Neckar Löwen
 Karol Bielecki – Rhein-Neckar Löwen
 Sławomir Szmal – Rhein-Neckar Löwen
 Mariusz Jurasik – Rhein-Neckar Löwen
 Bartosz Jurecki – SC Magdeburg
 Maciej Dmytruszyński – TSV Bayer Dormagen

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi 

2008 w piłce ręcznej
2009 w piłce ręcznej
Pierwszy poziom rozgrywek piłki ręcznej w Niemczech